Джонатан Даниэль Барбоса Бонилья (; родился 2 ноября 1990 года, Монтевидео) — уругвайский футболист, полузащитник.

Биография 
Барбоса начал профессиональную карьеру в столичном клубе «Ливерпуль». В 2010 году для получения игровой практики он на правах аренды выступал за «Рентистас». Летом 2011 года Барбоса вернулся в «Ливерпуль». 13 августа в матче против столичного «Расинга» он дебютировал в уругвайской Примере. 20 ноября в поединке против «Феникса» Джонатан забил свой первый гол за «Ливерпуль».

Летом 2014 года Барбоса был арендован швейцарским «Лугано». 10 августа в матче против «Ле-Мона» он дебютировал в Челлендж-лиге.

В начале 2015 года Барбоса на правах аренды присоединился к «Суд Америка». 18 апреля в матче против «Дефенсор Спортинг» он дебютировал за новую команду. По окончании аренды «Суд Америка» выкупил трансфера Барбосы. 12 ноября 2016 года Джонатан в поединке против «Феникса» забил свой первый гол за клуб. Летом 2017 году Барбоса перешёл в «Серро». 4 февраля в матче против «Расинга» он дебютировал за новую команду. 24 марта 2018 года в поединке против «Дефенсор Спортинг» Джордан забил свой первый гол за «Серро». Летом того же года Барбоса на правах аренды перешёл в колумбийский «Индепендьенте Медельин». 30 июля в матче против «Бояка Чико» он дебютировал в колумбийской Серии A.

В начале 2019 года Барбоса вернулся на родину, подписав контракт с «Монтевидео Уондерерс». 16 февраля в матче против столичного «Ривер Плейта» он дебютировал за новый клуб. 18 октября в поединке против «Дефенсор Спортинг» Джонтан забил свой первый гол за «Монтевидео Уондерерс».

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Рентистас»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Прогресо»